Termenul „Crocodil” se poate referi la:

 Crocodil, animal din clasa reptilelor
 Crocodil, locomotivă electrică
 Crocodile, sistem francez de siguranță al căii ferate
 Die Krokodile, asociație a poeților din München
 Krokodil, formație de muzică rock din Elveția